Municipio de Jutiapa kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de Jutiapa, El Salvador, Departamento de Cabañas,

Guatemala 

 Municipio de Jutiapa (kommun), Departamento de Jutiapa,